Taracythere är ett släkte av kräftdjur. Taracythere ingår i familjen Trachyleberididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musselkräftor
Taracythere